El término portada puede referirse a:

 Portada o Portada interior o Página de título, en un libro, página donde figuran el nombre del autor, el título y los datos de la editorial (no debe confundirse con la tapa o cubierta).
 Portada, en un disco, parte delantera del envoltorio o sobre protector del disco.
 Portada, en arquitectura, elemento que adorna las fachadas principales de los edificios suntuosos.

Otros usos del término pueden ser:

 Monumento natural La Portada, arco natural en la costa de Antofagasta (Chile).
 Portada Alta, barrio de Málaga (España).
 En portada, programas de televisión.
 Titanium La Portada, rascacielos de Santiago de Chile.

Enlaces externos